Le mot pastis, issu de l'occitan pastís signifiant "pâté, mélange, pâtisserie" peut avoir plusieurs significations :

 Le pastis est une boisson alcoolisée à base d'anis ;
 des pâtisseries :
 Le pastis landais est un gâteau traditionnel des Landes de Gascogne ;
 Le pastis du Quercy est une pâtisserie régionale du Quercy ;
 Le pastis gascon, gâteau aux pommes originaire de la Gascogne ;
 Au handball, le pastis est un arrêt du gardien durant lequel celui-ci conserve le ballon dans ses mains.
 Pastis est un personnage de bande dessinée créé par François Corteggiani.

Le sigle PASTIS signifie :
 Planet Analysis and Small Transit Investigation Software, logiciel astronomique.

Références

Vocabulaire du handball